Duménil

Patronymes  

 Alain Duménil (), homme d'affaires français.

 Pierre Duménil (éditeur)|Pierre Duménil, éditeur, rue des Beaux Arts, Paris (), éditeur français.

Titre de roman 

 Elise Duménil, roman de Marie-Joséphine de Comarieu de Montalembert

Prix littéraire 

 Prix Duménil créé par Alain Duménil